Суо́н / Свон (), «лебедь» — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Суон, Джозеф Уилсон (1828—1914) — английский химик и физик.
 Суон, Джон (род. 1934) — бермудский политический деятель, премьер-министр Бермудских островов.
 Суон, Крисси (род. 1973) — австралийская журналистка.
 Свон, Курт (1920—1996) — американский художник комиксов.
 Суон, Майкл — английский поэт и педагог, автор учебников и грамматических справочников английского языка.
 Суон, Питер (1936—2021) — английский футболист.
 Суон, Серинда (род. 1984) — канадская актриса и фотомодель.
 Суон, Чарльз (ум. 1690) — британский пират.
 Суон, Шейла (род. 1978) — шотландская и британская кёрлингистка и тренер.

Топонимы 
 Суон — река в Австралии.
 Суон — остров в штате Тасмания (Австралия).
 Суон — деревня в Ирландии.
 Суон — острова в Карибском море.

Разное 
 Фрегаты типа «Суон» — серия австралийских фрегатов.
 Белла Свон — вымышленный персонаж.